Frauenfeld steht für:
 Frauenfeld, Gemeinde im Schweizer Kanton Thurgau
 Frauenfeld (Wien), ehemalige Flur in Wien
 Frauenfeld-Stadtpark, ein Stadtpark in Moskau
 Frauenfeld, 1936–1945 Name der Gemeinde Dziewkowice in Oberschlesien
 Frauenfeld (Gemeinde Sankt Veit), Streusiedlung in der Gemeinde Sankt Veit in der Südsteiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Frauenfeld ist der Familienname folgender Personen

 Alfred Frauenfeld  (1898–1977), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Georg von Frauenfeld (1807–1873), österreichischer Naturforscher und Zoologe
 Josef Frauenfeld (um 1770–1831), böhmischer Kaufmann
 Jürgen Frauenfeld (* 1942), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Nikolaus von Frauenfeld, (vor 1288–1344), Bischof von Konstanz

Siehe auch:
 Frauenfelder